CF kan verwijzen naar:
 CF, Catelli en Fiorani, in: CF (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 CF, Centrafarm BV, een Nederlandse fabrek van generieke geneesmiddelen
 CF, de ISO-landcode voor de Centraal-iAfrikaanse Republiek
 CF, Chemins de fer du Jura, een Zwitserse spoorwegmaatschappij in en rond het kanton Jura
 CF, Club de Fútbol (Spaans voor: voetbalclub)
 CF, CompactFlash, een opslagmedium
 CF, Compact Forte, een backroniem voor de lettercombinatie in: DAF CF, een type van DAF Trucks
 CF, cystische fibrose (taaislijmziekte)
Cf kan verwijzen naar
 Cf, symbool van californium, het scheikundig element met atoomnummer 98
cf  kan verwijzen naar:
 .cf, het internetlandcode topleveldomein van de Centraal-Afrikaanse Republiek 
 cf., de afkorting voor confer (vergelijk met ...)